Västergrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Västergrunden, Nagu, Åboland, 
 Västergrunden (vid Tunnhamn, Kimitoön), Åboland, 
 Västergrunden (vid Högsåra, Kimitoön), Åboland, 
 Västergrunden (nordväst om Rosala, Kimitoön), Åboland, 
 Västergrunden (vid Vänoxa, Kimitoön), Åboland,

Se även
Västergrund
Västergrundet

Robotskapade Finlandförgreningar